Alexander Helios, een zoon van Marcus Antonius en Cleopatra VII
de zon
de zonnegod Helios
Pathfinder (UAV), een onbemand vliegtuig van NASA dat op zonne-energie werkte
Helios Airways, een Cypriotische luchtvaartmaatschappij
Helios, studievereniging neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam
Helios (transcriptiefactor), een zinkvinger transcriptiefactor
Helios (motorfiets), een historisch Duits motorfietsmerk
Helios-sondes, twee Amerikaanse ruimtesondes
Helium, een scheikundig element dat voorkomt op de zon
Helios Charkov, een Oekraïense voetbalclub uit de stad Charkov.
HV Helios 72, een handbalvereniging in Uden
KSV Helios, een krachtsportvereniging in Simpelveld
KV Helios, een korfbalvereniging in Castricum
MV Helios, een menvereniging in Sint Michielsgestel 
SB Helios, een studentenbadmintonvereniging in Utrecht
SV Helios, een voetbalvereniging in Deventer
SV Helios 02 Leipzig, een voormalige Duitse voetbalclub uit Leipzig, Saksen
SV Helios 24 Dresden, een Duitse voetbalclub uit Dresden, Saksen
TV Helios, een tennisvereniging uit Bilthoven
VC Helios Zonhoven, een volleybalvereniging in Zonhoven (België)

Zie ook 
Helio